Suquamish – popolo di nativi americani
Suquamish – census-designated place statunitense nello stato di Washington